Spectateur ([спектатёр]; ) может означать:

 «Le Spectateur de l’Orient» (1825; Смирна) — турецкий журнал на французском языке; позже переименован в «Courrier de Smyrne»; издавался французом Александром Блаком (; 1794—1837), основателем журналистики в Турции.
 «Le Spectateur du Nord» (1797—1802) — гамбургский журнал, издавался Эмаблем де Бодю (), Луи Фош-Борелем и Шарлем де Вилье (); в нём печатался Карамзин.
  — французский военный журнал, выходил два раза в месяц.
 «Le Spectateur Français» (1722; по образцу английского «Spectator») — парижская еженедельная газета Пьера де Мариво, просуществовала менее двух лет.

См. также 
 The Spectator

Примечания